Il termine Knauss e la sua variante grafica Knauß possono assumere diversi significati.

Persone 
 Friedrich von Knauss (1724-1789) – orologiaio tedesco
 Robert Knauss (1892-1955) – militare tedesco
 Wolfgang Knauss (1933) – ingegnere statunitense
 Bernhard Knauß (1965) – sciatore austriaco
 Melania Knauss (1970) – modella slovena
 Hans Knauß (1971) – sciatore austriaco
 Sarah Knauss, nata Clark (1880-1999) – supercentenaria statunitense

Pagine correlate 
Knaus